Les mots Japonicus, Japonica et Japonicum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « du Japon, japonais ».

En biologie :
 Japonica est un genre de papillons, de la famille des Lycénidés (sous-famille des Theclinae).
  est un sous-genre de Fritillaria, un genre de plantes herbacées de la famille des Liliacées.
 'Japonica' est un sous-groupe du groupe 'Elegans' de Caenorhabditis, un genre de nématodes.
 La crevette Japonica (Caridina multidentata) est une crevette d'eau douce, originaire du Japon.
 Le  (Oryza sativa subsp. japonica) est une variété de riz asiatique.
 En taxonomie, les mots japonicus, japonica et japonicum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales découvertes au Japon ou près de ses côtes. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : japonicus, japonica, japonicum.

Épithète spécifique